Захаровка — исчезнувшая деревня в Починковском районе Смоленской области России.

Находилась в 4 верстах к западу от современной деревни Навины на речке Трахотинке.

История 

Обозначена на планах, создававшихся в 1780-1790 года.

Значится в списках 1859 года, тогда в ней было 10 дворов и 88 жителей .

Обозначена и в 1926 году, как деревня с 36 дворами .

В 1978 году ещё находилась в списках административно-территориального деления в Стодолищенском сельсовете Починковского района..

Но в 1993 году уже записана, как населённый пункт, прекративший существование .

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Починковского района Смоленской области